

Содержание 
Она начинается с рассказа о неизбежном наступлении Дня воскресения, о событиях, которые произойдут в этот День, и о том, что в этот День люди разделятся на три группы. Затем подробно рассказывается о том, что уготовано каждой группе в зависимости от их деяний — блаженство для богобоязненных, соответствующее их положению, или наказание для неверных за то, что они не уверовали и ослушались Аллаха.